Abbotsford – città della Columbia Britannica, in Canada
 Abbotsford – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Wisconsin
 Abbotsford – dimora storica del Regno Unito nella regione scozzese del Borders presso Galashiels